Trzebuń peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Trzebuń, village de la voïvodie de Mazovie
 Trzebuń, village de la voïvodie de Poméranie